Соревнования по водному поло на Исламских играх солидарности 2017 года прошли с 13 по 18 мая в одной группе по круговой системе. Был разыгран один комплект наград среди мужчин. Соревнования прошли на Арене водного поло. Жеребьёвка соревнований прошла 7 апреля 2017 года.

Турнир

Примечания

Ссылки 
 Turkey became champion in water polo 
 Water Polo 17 May 

Соревнования на Играх исламской солидарности 2017
Соревнования по водному поло